Petronius – forma latina del nome proprio di persona italiano Petronio
Petronius – piattaforma petrolifera di tipo compliant tower installata nel golfo del Messico
3244 Petronius – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Petronio (disambigua)